Municipio de Greenville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenville (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pitt.
 Municipio de Greenville (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Greenville (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Greenville (condado de Floyd, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Floyd.
 Municipio de Greenville (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de Greenville (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.